Bosznia-Hercegovina
Trnovac falu Gradiška községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Trnovac falu Novi Travnik községben, a Közép-Boszniai kantonban

 Észak-Macedónia
Trnovac falu Kratovo községben a Délkeleti régióban

 Horvátország
Trnovac falu Gospić községben, Lika-Zengg megyében
Trnovac falu Velike községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Trnovac Glinski falu Glina községben, Sziszek-Moslavina megyében
Trnovac Sokolovački falu Sokolovac községben, Kapronca-Körös megyében

 Szerbia
Trnovac falu Knjaževac községben, a Zaječari körzetben
Mali Trnovac falu Bujanovac községben, a Pčinji körzetben
Velili Trnovac falu Bujanovac községben, a Pčinji körzetben